The first Nowell (o anche: The first Noel = “Il primo Natale”) è una tradizionale carola natalizia inglese, originaria probabilmente della Cornovaglia (anche se le forme Nowell e Noel, confrontabili con fr. noël, hanno suggerito - forse erroneamente - anche una possibile origine francese) e databile tra il XVI e il XVII secolo (ma forse anche più antica), che venne pubblicata per la prima volta nel 1823 con un arrangiamento e aggiunte nel testo ad opera di Davies Gilbert nella raccolta Some Ancient Christmas Carols, curata da William B. Sandys.

Testo
Il testo, che si compone di 9 strofe (delle quali tre vengono spesso tralasciate nelle versioni moderne), è di contenuto religioso:  parla, infatti, della nascita di Gesù, dall'annuncio ai pastori all'arrivo dei Re Magi, ecc.
Il “primo Natale” (The first Nowell) a cui fa riferimento il titolo è evidentemente proprio il giorno della Natività.
Nel ritornello, la parola noël rima con Israel:

The first 'Nowell the angels did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay;
In fields where they lay keeping their sheep,
On a cold winter's night that was so deep.

Nowell! Nowell! Nowell! Nowell!
Born is the King of Israel!

They looked up and saw a star
Shining in the east, beyond them far;
And to the earth it gave great light,
And so it continued both day and night.

Nowell! Nowell! Nowell! Nowell!
Born is the King of Israel!

And by the light of that same star
Three wise men came from country far;
To seek for a King was their intent,
And to follow the star wherever it went.

Nowell! Nowell! Nowell! Nowell!
Born is the King of Israel!

This star drew nigh to the northwest:
O'er Bethlehem it took its rest;
And there it did both stop and stay,
Right over the place where Jesus lay.

Nowell! Nowell! Nowell! Nowell!
Born is the King of Israel!

*Then did they know assuredly
Within that house the King did lie;
One entered in then for to see,
And found the Babe in poverty.

Nowell! Nowell! Nowell! Nowell!
Born is the King of Israel!

Then entered in those wise men three,
Full rev'rently upon their knee,
And offered there, in his presence,
Both gold and myrrh, and frankincense.

Nowell! Nowell! Nowell! Nowell!
Born is the King of Israel!

*Between an ox-stall and an ass
This Child there truly borned was;
For want of clothing they did him lay
All in the manger, among the hay.

Nowell! Nowell! Nowell! Nowell!
Born is the King of Israel!

Then let us all with one accord
Sing praises to our heavenly Lord
That hath made heaven and earth of nought,
And with His blood mankind hath bought.

Nowell! Nowell! Nowell! Nowell!
Born is the King of Israel!

*If we in our time shall do well
We shall be free from death and hell,
For God hath prepared for us all
A resting-place in general.

Nowell! Nowell! Nowell! Nowell!
Born is the King of Israel!

*Strofe di solito omesse nelle esecuzioni moderne.

Note

Voci correlate
 Canto natalizio
 Natale
 Nascita di Gesù
 The Carnal and the Crane
 Coventry Carol
 Ding Dong Merrily on High
 Joy to the World
 Deck the Halls
 Sans Day Carol
 Sussex Carol
 Twelve Days of Christmas
 We Wish You a Merry Christmas
 Adeste fideles
 Astro del ciel
 The Little Drummer Boy

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Canzoni popolari del XIX secolo
Canzoni popolari britanniche